Der Begriff Hyperfunktion bezeichnet: 
 In der Medizin die Überfunktion eines Organs und damit das Gegenteil der Hypofunktion, siehe Hyperfunktion (Medizin)
 Eine verallgemeinerte mathematische Funktion, die sich aus zwei analytischen Funktionen zusammensetzt, siehe Hyperfunktion (Mathematik)